Carl Henrik Wrede kan avse:

Carl Henrik Wrede (militär)
Carl Henrik Wrede (skulptör)